Les Passants, film américain de James Stuart Blackton (1920) ;
 Les Passants, chanson de Zaz (2010).